União da Vitória (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná
 União da Vitória (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Paraná